

Ортшафты в Австрии 
В Австрии Ортшафт () — это особое статистическое, почтовое, кадастровое либо административное подразделение ниже общинного (муниципального) уровня. Применяется для дополнительного дробления политических сообществ, включая приходы, на более мелкие подразделения (городские районы и кварталы, сёла, деревни, хутора, части сельских и городских населённых пунктов) в статистических (используется как локальная единица расселения в официальной статистике Австрийским статистическим управлением) и иных целях (как почтовый адрес, для пространственного планирования, земельного кадастра и т. п.). Решение о создании, ликвидации или об изменении таких подразделений принимается на провинциальном (земельном) либо муниципальном уровне. Таким подразделениям на законодательном уровне присваиваются наименования и цифровые коды: для почтовых отделений — почтовые индексы (), для локальных административных подразделений — идентификационные коды Ортшафтскеннциффер (), для кадастровых общин — кадастровый номер (), для статистических общин — официальные статистические коды Цельшпренгель (нем. Zählsprengel [ZSP]) и (или) Цельбецирк ().

Ортшафтскеннциффер 
Ортшафтскеннциффер — это идентификационные коды населённых пунктов и поселений в Австрии. Статистическим управлением Австрии для целей административно-территориальной унификации всем более или менее значимым населённым пунктам (городам, сёлам, посёлкам и т. п.) были присвоены пятизначные идентификационные коды Ортшафтскеннциффер, начиная с номера 00001, присвоенного городу Айзенштадт. На 11 января 2016 года в Австрии насчитывалось 2100 политических общин, которые были разделены на 17 256 ортшафтов.

Политико-административное деление Австрии по федеральным землям

Населённые пункты и поселения 
В Австрии на 1 мая 2015 года насчитывалось 17 248 ортшафтов, в том числе с городским статусом — 201 ортшафт, а на 11 января 2016 года — 17 256.

См. также 
 Ортшафт
 Общины Австрии

Примечания

Ссылки 
 Ортшафты Statistik Austria

География Австрии